Plaats in Indonesië
 Kesiman (Denpasar Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Denpasar in de provincie Bali
 Kesiman (Trawas), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java